Пау Франсиско Торрес (; ) — испанский футболист, защитник клуба «Вильярреал» и сборной Испании. Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио и участник чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Торрес — воспитанник клуба «Вильярреал» из своего родного города. В 2016 году для получения игровой практики Пау начал выступать за дублирующий состав. 27 ноября 2017 года в матче против «Севильи» он дебютировал в Ла Лиге. Летом 2018 года для получения игровой практики Торрес был арендован «Малагой». 18 августа в матче против «Луго» он дебютировал в Сегунде. 3 ноября в поединке против «Осасуны» Пау забил свой первый гол за «Малагу». По окончании аренды Торрес вернулся в «Вильярреал». 5 октября 2019 года в поединке против «Осасуны» Пау забил свой первый гол за «Вильярреал». В 2021 году Торрес помог клубу выиграть Лигу Европы.

Международная карьера 
15 ноября 2019 года в отборочном матче чемпионата Европы 2020 против сборной Мальты Торрес дебютировал за сборную Испании. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2021 году Торрес стал полуфиналистом чемпионата Европы 2020. На турнире он сыграл в матче против сборных Швеции, Польши, Словакии, Италии, Хорватии и Швейцарии.

В 2021 году в составе олимпийской сборной Испании Торрес принял участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. На турнире он сыграл в матчах против команд Египта, Австралии, Аргентины, Кот-д’Ивуара, Египта и Бразилии.

Голы за сборную Испании

Достижения 

Командные

 «Вильярреал»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2020/21

Международные

 Испания (до 23)
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Вильярреал»

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Вильярреал B»